De naam van het Bijbelse Bethanië werd ook gegeven aan een aantal kloosters, kloosterordes en dergelijke, zoals:

Kloosterleven
Klooster Dominicanessen van Bethanië, een Dominicanessenklooster te Venlo
Bethanië (Horn), klooster en jeugddorp in Horn
Bethanië (Zundert), een voormalig Dominicanessenklooster nabij Rijsbergen
Klooster Maria Magdalena in Bethanië, een voormalig Augustinessenklooster te 's-Gravenzande
Huize Bethanië, een voormalig klooster van Franciscanessen te Mierlo, nu een zorgcentrum
Vrouwen van Bethanië, een rooms-katholieke congregatie
Dominicanessen van Bethanië, een rooms-katholieke congregatie die zich bezighoudt met gevangenisapostolaat en jeugdzorg

Overig
Maria van Bethanië, een Bijbelse vrouw
Observatie- en behandelingscentrum Bethanië, een organisatie die orthopedagogische ondersteuning verleent aan kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele moeilijkheden
Stichting Bethanië, een verzorgingshuis in de Nederlandse gemeente Ede
Bethanië (Suriname), katholieke grond in het district Saramacca 
Bethanië (Namibië), een plaats in het zuiden van Namibië
Bethanië (Genk), een wijk in Genk